Józef Adamek (politicus), Pools politicus
 Józef Adamek (voetballer), Pools voetballer

Niet te verwarren met
 Jozef Adamec, Slowaaks voetballer